El colón és la moneda usada en dos estats de l'Amèrica Central: Costa Rica i El Salvador.

 Colón costa-riqueny (ISO 4217: CRC)
 Colón salvadorenc (ISO 4217: SVC) –des del 2001 substituït pel dòlar dels Estats Units; vegeu dolarització

El colón costa-riqueny es divideix en 100 céntimos, mentre que el salvadorenc es divideix en 100 centavos.

La forma plural és la mateixa que la de l'espanyol, colones, si bé en català també se sol utilitzar el plural colons.

El nom de la moneda commemora el nom del descobridor d'Amèrica, Cristòfol Colom, anomenat Colón en espanyol, llengua oficial dels dos països que la utilitzen.

Símbol del colón 
Tant els colones de Costa Rica com d'El Salvador tenen el mateix símbol, , que en Unicode s'escriu U+20A1 i, segons la representació decimal, 8353.

Monedes de l'Amèrica Central
Costa Rica
El Salvador